Qatar ExxonMobil Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 30 grudnia 2013 – 4 stycznia 2014 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 096 910 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Katarze